Марьяново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Марьяново — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Марьяново — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Марьяново — деревня в Сеннском районе Витебской области.
 Марьяново — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Марьяново — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Марьяново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.